Обухівська сільська рада — назва окремих колишніх сільських рад Української РСР та України.

 Обухівська сільська рада — Вінницька область, Мурованокуриловецький район.
 Обухівська сільська рада — Житомирська область, Бердичівський район.